Martin Lundell kan avse:
 Martin Lundell (VD), VD för branschorganisationen Sveriges bagare & konditorer
 Martin Lundell (kyrkoherde) (1646–1700), svensk kyrkoman och riksdagsman
 Martin Lundell, (född 1964), svensk bangolfare